Arundhati – personaggio della mitologia induista
Arundhati – nome di persona indiano femminile
Arundhati – film indiano del 2009
Arundhati – film indiano del 2014, remake del precedente